Redirect:Alfred Kästner